BLV peut faire référence à :
  ;
  ;
 Bourg-lès-Valence, une commune française du département de la Drôme, abrégée en B-L-V.